Известны следующие оксиды рения:

Соединения рения
рения